Antonio Accorsi (1937-), coureur cycliste italien ;
 Jérôme Accorsi (1981-), joueur de rugby à XV français ;
 Jules Accorsi (1937-), entraîneur français de football ;
 Stefano Accorsi (1971-), acteur Italien.
Patronyme italien